Грег «Greg K.» Крисел (родился 20 января 1965, Глендейл, Калифорния) — американский бас-гитарист и бэк-вокалист.

Отец: банкир

Грег увлекался спортом и играл в бейсбольной команде. Учился в Golden West Junior College и иногда работал в магазине. Женат, Jane Kriesel его нынешняя жена.Первая жена Donne.

Дети: Майкл, родился 1 мая 1999 года. 

В 1984 году совместно с Декстером Холландом создал группу The Offspring.

В 1999 году принимал участие в чемпионате по гольфу «No Doubt».

Музыкальное оборудование 
Бас-гитары
 Fender Precision Bass
 Ibanez Custom ATK300
 Ibanez Custom RD500

Струны
 DR 105 Medium

Усилитель
 Gallien-Krueger 2000 RB Bass Head

Кабинеты
 Mesa Boogie 2x15 Cabinet
 Mesa Boogie 4x10 Cabinet
 Ampeg 8X10 Cabinet

Другое
 Беспроводная система Sony
 Рэковый тюнер Sabine RT-1601
 Furman PL-8 Power Converter
 Whirlwind Line Selector

Панк-рок-музыканты США
Бас-гитаристы США
Музыканты The Offspring
Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич